Odžak puede referirse a:

 Odžak, municipio de Bosnia y Herzegovina;
 Odžak, localidad de Montenegro.